Lova Herren är den Bibeltrogna vänners sångbok, som utgavs för första gången 1988. Sångboken ersatte Bibeltrogna Vänners sångbok från 1937. Upplagan från 1988 har 800 sånger + 16 "sånger att läsas". Upplagan från 2020 har 625 sånger.

Utgåvor
Lova Herren 1988
Lova Herren 2020